Joseph McCarthy (librettist) - Amerikaans librettist
 Joseph McCarthy (politicus) - Amerikaans senator